Произношение слов по Международному фонетическому алфавиту приведено для англо-американских звуков.

Примечания 

Фонология английского языка
Таблицы МФА